Občanský soudní řád (ve zkratce OSŘ nebo o. s. ř., jinak též civilní řád soudní) je základním pramenem občanského práva procesního obsahující jeho hlavní právní úpravu. V českém právu se jedná v současnosti o zákon č. 99/1963 Sb., dříve platné občanské soudní řády pocházely z let 1895 a 1950. Jedná se o předpis práva veřejného a procesního. Hmotněprávní materii upravuje zejména občanský zákoník.

Na území České republiky pod tímto označením bylo vydáno několik právních předpisů:
 Zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní)
 Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád)
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – dosud platný v České republice

Občanský soudní řád nadále platný v Česku byl na Slovensku nahrazen v roce 2015:
 Zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok

Odkazy

Reference

Související články 
 Občanský zákoník
 Trestní řád – více významů (rozcestník)

Externí odkazy 
 Věcný záměr civilního řádu soudního 

Prameny občanského práva